Perfect Timing — ряд музыкальных альбомов различных исполнителей.

 Perfect Timing — альбом группы «Outlawz»
 Perfect Timing — альбом McAuley Schenker Group